

Patronyme 

 David Whittaker (1957-), compositeur anglais de musiques de jeux vidéo ;
 Edmund Taylor Whittaker (1873-1956), mathématicien britannique ;
 Glenn Whittaker (1971-), joueur de squash sud-africain ;
 Ian Whittaker (1928-2022), acteur et chef décorateur britannique ;
  (1995-), joueur (cornerback) américain de football américain ;
 Jodie Whittaker (1982-), actrice britannique ;
 John Macnaghten Whittaker (1905-1984), mathématicien britannique, fils d'Edmund Taylor Whittaker ;
 Joseph Whittaker (1813-1894), botaniste britannique ;
 Morgan Whittaker (2001-), footballeur anglais ;
 Robert Whittaker (1990-), pratiquant néo-zélandais d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Robert Harding Whittaker (1920-1980), botaniste américain ;
 Roger Whittaker (1936-), chanteur-compositeur britannique né au Kenya ;
 Steven Whittaker (1984-), footballeur écossais ;
 Thomas Whittaker (1614-1646), prêtre catholique anglais reconnu comme martyr.
 Tom Whittaker (1898-1956), footballeur britannique devenu entraineur du club Arsenal FC ;
 William G. Whittaker, (1876-1944), compositeur écossais ;

Toponyme 

 Promised Land State Park Whittaker Lodge District, district historique américain dans le comté de Pike, en Pennsylvanie.

Homonymie de patronyme